Leonel de Jesús Álvarez Zuleta – allenatore di calcio ed ex calciatore colombiano, centrocampista
 Lorena Zuleta – pallavolista colombiana
 Luis Zuleta – ex calciatore colombiano, centrocampista